CUL2 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 10-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 745 амінокислот, а молекулярна маса — 86 983.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як взаємодія хазяїн-вірус, убіквітинування білків, ацетилювання, альтернативний сплайсинг.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 10

Некатегоризовані білки